Флур Жовем, Клубе Дешпортіву Флур Жовем да Кальєта (порт. Clube Desportivo Flor Jovem da Calheta) — професіональний кабовердійський футбольний клуб.
 Гіра Жовем — футбольна команда, Другий дивізіон Чемпіонату Анголи з футболу.